De European Darts Championship 2017 was de tiende editie van European Darts Championship georganiseerd door de PDC. Het toernooi werd gehouden van 26 oktober tot en met 29 oktober in België. Het toernooi werd gewonnen door Michael van Gerwen. Hij versloeg Rob Cross in de finale met 11-7.

Prijzengeld 
Het totale prijzengeld was ten opzichte van de voorgaande editie gelijk gebleven en bedroeg deze editie £400.000.

Gekwalificeerde spelers
Ook dit jaar telde alleen het prijzengeld dat de spelers verdiend hadden op de Eurotour mee voor kwalificatie op het European Championship. De top 8 van de geplaatste spelers van de Order of Merit had een geplaatste status bij de loting.

Schema

Dartswedstrijd in België
Darts in 2017
European Darts Championship
Sportevenement in Hasselt
Darts